Одер (приток Руме)
 Одер — река, образующая границу между Германией и Польшей.
 Одер, Арнольд Борисович (литературный псевдоним Одинцов; 1913—1971) — русский советский писатель, публицист, очеркист.